Resl steht für:

 Therese (Vorname), Kurzform des weiblichen Namens – dort auch zu Namensträgerinnen
 Franz Resl (1883–1954), österreichischer Komiker, Vortragskünstler und Schriftsteller
 Josef Resl (* 1956), österreichischer Musiker

Siehe auch:
 Resel